Арді () — французьке прізвище. Відомі носії:
 Адріан Арді — французький веслувальник.
 Франсуаза Арді — французька акторка.

 Арді-Свєтлова Ольга Василівна (1868—1947) — російська акторка театру.
Французькі прізвища